Заручник — людина, захоплена з метою змусити когось (родичів заручника, представників влади) вчинити певні дії
 Заручник (2005) — американсько-німецька кримінальна драма Флорана Еміліо Сірі